Евгений Николаевич Корчагин (3 июля 1945, Кратово, Московская область — 25 мая 2015, Санкт-Петербург) — российский деятель культуры, музейный работник. Директор Центрального военно-морского музея (1991—2004), заместитель директора Государственного музея-памятника Исаакиевский собор (Санкт-Петербург) (с 2004 года), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2010).

Биография 
Родился 3 июля 1945 года в поселке Кратово Раменского района Московской области.

В 1970 окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе.

С 1970 по 1991 проходил военную службу в ВМФ СССР: матрос; заместитель командира соединения ракетных катеров; капитан 1-го ранга.

В 1984 — окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина.

В 1991 — окончил Академию общественных наук ЦК КПСС.

С 1991 по 2004 года был начальником Центрального военно-морского музея в звании капитана I ранга.

В 2003 защитил кандидатскую диссертацию по проблемам музейной педагогики (тема: «Историко-патриотическое воспитание средствами музейной деятельности»).

С 2004 года работал заместителем директора "Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Организовал программы «Музей — школе», ежегодные межпредметные научные олимпиады для школьников, художественные мастер-классы «Дети рисуют в храме», а также стали проводиться вечерние и ночные посещения экскурсантами колоннады Исаакиевского собора, вечерние экскурсии по соборам. При его участии в музее разработан комплекс программ по приему посетителей на колясках и слабовидящих.

Умер 25 мая 2015 года в Санкт-Петербурге.

Общественная деятельность 
 советник Российской академии ракетно-артиллерийских наук
 Президиум Союза музеев России
 Трижды член президиума ИКОМ России
 Правление Союза творческих музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области
 Заместитель председателя межведомственного музейного совета при Комитете по культуре Правительства Санкт-Петербурга
 Научный совет Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»

Награды 
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Почёта (1998)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1988)
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)
 Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
 Грамоты Министерства культуры Российской Федерации (2001, 2004)
 Грамоты Федерального агентства по культуре и кинематографии (2005)
 Ведомственные медали министерства обороны СССР и РФ
 Награды Русской православной церкви.

Примечания

Ссылки 
 
 

Музейные работники Санкт-Петербурга
Кандидаты педагогических наук
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Члены Российского военно-исторического общества
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Похороненные на Смоленском православном кладбище